Superliga 2000-01 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2000-01;
 La Superliga de Eslovaquia 2000-01;
 La Superliga de Kosovo 2000-01.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2000-01;
 La Superliga femenina de España 2000-01.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2000-01.